

Patronyme 

 Adam Chubb (1981-), joueur américain de basket-ball.
 Bradley Chubb (1996-), joueur américain de football américain.
 Charles Chubb (1851-1924), ornithologue britannique.
 Ernest Charles Chubb (1884-1972), ornithologue britannique, fils du précédent.
 George Chubb, 3 baron Hayter (1911-2003), industriel et homme politique britannique.
 Ralph Chubb (1892-1960), poète, imprimeur et artiste anglais.

Économie 
 Chubb, consortium suisse d'assurance et de réassurance.